Quichotte renommé Pergamon - Live at der Palast der Republik, GDR est un album du groupe Tangerine Dream sorti en 1980.

Titres

Artistes 
 Edgar Froese
 Christopher Franke 
 Johannes Schmoelling

Album de Tangerine Dream